Bièvres (Aisne)
Bièvres (Ardennes)
Bièvres (Essonne)